Megaramphoprion magnus är en ringmaskart som beskrevs av Eriksson 200. Megaramphoprion magnus ingår i släktet Megaramphoprion och familjen Ramphoprionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
magnus